Hot 94 es una emisora de radio de Venezuela que forma parte del Circuito FM Center. Fue fundada en 1997 por Rodolfo Rodríguez García. Su programación está orientada al público joven y su estilo musical es Pop-Rock, sin embargo, por cumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones transmite otros estilos. Sus instalaciones están ubicadas en la ciudad de Caracas.

Véase también 
 Radio en Venezuela

Enlaces externos 
 Página de la Hot94

Emisoras de radio de Venezuela
Emisoras de radio fundadas en 1989